L'edizione 1994-95 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'. I lancieri conquistarono il secondo titolo consecutivo senza subire neanche una sconfitta. 

Capocannoniere del torneo fu Ronaldo (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1994-95.
 MVV Maastricht e Dordrecht '90 retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1994-1995

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionato olandese di calcio